Департамент Касерос  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 3449 км². Население — 82100 человек. Плотность населения — 23,8 чел./км².

Административный центр — Касильда.

География 
Департамент расположен на юге провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Бельграно, Ириондо
на востоке — с департаментом Сан-Лоренсо
на юге — с департаментами Хенераль-Лопес, Конститусьон
на западе — с провинцией Кордова

Административное деление 

Муниципалитеты
 Касильда () — площадь 384 км² — население 29 000
Коммуны
 Арекито() — площадь 503 км² — население 7 000
 Артеага () — площадь 277 км² — население 3 100
 Берабеву () — площадь 226 км² — население 2 400
 Биганд () — площадь 301 км² — население 5 100
 Вильяда () — площадь 162 км² — население 1 400

 Гёдекен () — площадь 227 км² — население 1 800
 Лос-Киркинчос () — площадь 216 км² — население 2 800
 Лос-Молинос () — площадь 158 км² — население 2 000
 Санфорд () — площадь 188 км² — население 2 000
 Сан-Хосе-де-ла-Эскина () — площадь 197 км² — население 7 000
 Чабас () — площадь 366 км² — население 7 300
 Чаньяр-Ладеадо () — площадь 244 км² — население 5 800

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Страница департамента на сайте МВД Аргентины

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе